Одиночный турнир среди женщин на Открытом чемпионате США по теннису разыгрывается с 1887 года. До начала «Открытой эры» современного тенниса дамы выявляли лучшую в рамках чемпионата США.

С 1888 по 1911 год турнир проводился в две фазы: сначала разыгрывался турнир претендентов, а затем его победительница проводила матч с прошлогодней чемпионкой, если та изъявляла желание защищать титул. Если прошлогодняя победительница не участвовала в соревнованиях, то общий титул доставался сильнейшей по итогам турнира претендентов.

Финалы турнира

Открытая эра

Чемпионат США

Первые турниры

Ссылки 
 Список финалов на официальном сайте турнира

Победители Открытого чемпионата США по теннису
Международные турниры